The Barretts of Wimpole Street (pel·lícula de 1934), pel·lícula estatunidenca dirigida per Sidney Franklin
 The Barretts of Wimpole Street (pel·lícula de 1957), pel·lícula britànica dirigida per Sidney Franklin